Список авиационных двигателей СССР и постсоветских стран

ОАО «Авиадвигатель» 
 М-11 (???)
 АШ-62
 АШ-71
 АШ-73
 АШ-82
 АШ-2ТК
 АШ-2К
 Д-20П
 Д-25В
 Д-30
 Д-30КП
 Д-30КУ
 Д-30КУ-154
 Д-30Ф6
 ПС-90А
 ПД-14
 ПД-35

ОАО «Конструкторско-производственное предприятие „Авиамотор“»

ОАО «Научно-производственное предприятие „Аэросила“» 
 ТА-4ФЕ (ВСУ)
 ТА-6 (ВСУ)
 ТА-8
 ТА-12
 ТА-12-60
 ТА-14
 ТА-18-100
 ТА18-200

ГП «Машиностроительное конструкторское бюро „Гранит“» 
 МД-45
 МД-120
 ТВД-150
 ТВД-400

ОАО «Климов» 
 РД-10
 РД-45Ф
 РД-500
 ВК-1
 ВК-2
 ВК-3
 ГТД-350
 ТВ2-117
 ТВ3-117
 ТВ7-117
 РД-33
 ВК-3500 (ТВа-3000)

ФГУП «Научно-производственное предприятие „Мотор“» 
 Р11К
 Р-13-300
 Р-25-300
 Р95Ш
 Р195

ОАО «Омское моторостроительное конструкторское бюро» 
 ГТД-1
 ГТД-3
 ГТД-5

 ТВД-10

 ТВД-20
 ВСУ-10
 ТРДД-50
 ТВ-0-100
 ВГТД-43
 ГТД-400

АООТ «Опытно-конструкторское бюро моторостроения» 
 М14
 М14В26
 М14В1
 М14В2
 М16
 М17
 М18
 М3
 М25
 М29

АО «Самарский научно-технический комплекс имени Н. Д. Кузнецова»

ОАО «Самарское конструкторское бюро машиностроения» 
 П-020
 П-032

ОАО «Научно-производственное объединение „Сатурн“»

Разработки ОАО «А. Люлька — Сатурн» 
 РТД-1
 ТР-1
 ТР-2
 ТР-3 (АЛ-3)
 АЛ-5
 АЛ-7
 АЛ-21Ф
 АЛ-31Ф
 АЛ-34
 АЛ-55
 АЛ-41Ф
 АЛ-41Ф1

Разработки ОАО «Рыбинские моторы» 
 ВД-4К
 ВД-7
 РД36-41
 РД36-35
 РД36-51
 РД-38
 ДН-200
 РД-41
 РД-600
 ТВД-1500Б

ОАО «Авиамоторный научно-технический комплекс „Союз“» 
 АМ-ТКРД-01
 АМ-ТРД-02
 АМ-3 (РД-3)
 АМ-5
 КР7-300
 РД-9
 Р11-300
 РУ19-300
 Р15-300
 Р27В-300
 Р28В-300
 РДК-300
 Р79В-300
 ТВ128-300
 ТВ-0-100
 Р123-300
 Р125-300
 Р126-300
 Р127-300

ГП «Тушинское машиностроительное конструкторское бюро „Союз“» 
 АЧ
 АН-1
 АЧ-30
 АЧ-31
 АЧ-32
 АЧ-40
 ТД-30Б
 М501
 М501М
 РД-500
 РД-500К
 Р29-300
 РД-1700

Специальное конструкторское бюро роторно-поршневых двигателей Департамента развития ОАО «АвтоВАЗ» 
 ВАЗ-416
 ВАЗ-426
 ВАЗ-526

ОАО «Мотор Сич» 
 АИ-24УБЭ
 ВК-1500 (совместно с «Заводом имени В. Я. Климова»)
 ВК-2500 (совместно с «Заводом имени В. Я. Климова»)
 ТВ3-117ВМА-СБМ1 (совместно с ЗМКБ „Прогресс“ имени академика А. Г. Ивченко»)

ГП «Запорожское машиностроительное конструкторское бюро „Прогресс“ имени академика А. Г. Ивченко» 
 АИ-4Г (АИ-4В)
 АИ-26 (М-26)
 АИ-10 (М-10)
 ТВ-2
 ТВ-2Ф
 ТВ-2Т
 ТВ-2ВК
 ТС-12Ф
 АИ-14
 АИ-20
 АИ-20А
 АИ-20Д V серии
 АИ-20М (АИ-20 VI серии)
 АИ-20К
 WJ6
 АИ-20ДК (АИ-20Д III серии)
 АИ-20ДМ (АИ-20Д IV серии)
 АИ-20ДКЭ
 АИ-20ДКН
 АИ-8
 АИ-9
 АИ-24
 АИ-24А (АИ-24 I серии)
 АИ-24 II серии
 АИ-24П
 АИ-24Т
 АИ-24ВТ
 АИ-24УБЭ
 АИ-23У
 АИ-23СГ
 WJ5
 WJ5A
 WJ5E
 WZ5
 АИ-25
 АИ-25ТЛ
 ДВ-2
 Д-36
 Д-136
 Д-18Т
 Д-236Т
 Д-27
 Д-436Т1/Т2/ТП
 АИ-222
 АИ-222-25
 АИ-22
 ТВ3-117ВМА-СБМ1
 АИ-450

См. также 
 Список авиационных двигателей